Коллеретто () — имя собственное; распространено в виде топонимов.
 Коллеретто-Джакоза — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.
 Коллеретто-Кастельнуово — коммуна в Италии, располагается в регионе Пьемонт, в провинции Турин.